Farmingdale ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Farmingdale (Illinois)
 Farmingdale (Maine)
 Farmingdale (New Jersey)
 Farmingdale (New York), mit Flughafen Farmingdale
 Farmingdale (South Dakota)
 Farmingdale (Vermont)